Jorge Vargas puede referirse a:

 Jorge Vargas, futbolista chileno;
 Jorge Vargas, actor y cantante mexicano;
 Jorge Vargas González, político chileno;
 Jorge Vargas Méndez, poeta y ensayista salvadoreño;
 Jorge B. Vargas, político filipino.